

Codici
 ROK  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rockhampton (Australia)
 ROK  – vecchio codice valutario ISO 4217 del Leu rumeno fino al 1952 (ora RON), valuta della Romania
ROK – Republic of Kazakhstan

Geografia
 Rök  – città dell'Östergötland (Svezia)

Mitologia
 Rok  – altro nome del Roc, uccello mitologico

Onomastica
 Rok  – forma slovena del nome proprio di persona italiano maschile Rocco

Sigle
 ROK  – sigla automobilistica internazionale della Corea del Sud